Butrint Imeri (ur. 3 lipca 1996 w Lörrach) – niemiecko-kosowski piosenkarz.

Dyskografia

Albumy

Teledyski

Przypisy 

Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Lörrach
Niemieccy wokaliści popowi
Kosowscy wokaliści i wokalistki
Muzycy rhythmandbluesowi
Kosowscy Albańczycy
Niemcy pochodzenia albańskiego
Niemcy pochodzenia kosowskiego